Поро́жек () — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Гарнизонного сельского поселения.

Общие сведения 
Деревня расположена на южном берегу озера Карельского, на реке Чална.

Население

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района